«Геральд Сан» (; дословный перевод — «Утренний вестник»)  — утренний таблоид, выходящий в Мельбурне, Австралия. Её издателем является корпорация The Herald and Weekly Times Ltd, которая является частью компании News Limited и принадлежит медийному магнату Руперту Мердоку. Газета поступает в продажу в основном в Мельбурне, а также в других городах штата Виктория. Основу её статей составляют материалы, принадлежащие News Limited, которые также выходят в других австралийских газетах, принадлежащих корпорации.

Herald Sun является наиболее популярной и издаваемой газетой Австралии, её недельный тираж составляет 551 100 экземпляров, а количество читателей оценивается примерно в 1,5 млн человек.

Газеты Австралии
Печатные издания, возникшие в 1990 году